Вимейру:

 Вимейру — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия.
 Вимейру — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.